Luís Miguel dos Reis (Penafiel, 22 de maio de 1981) mais conhecido como Luís dos Reis é um ex-futebolista português

Carreira 
Construiu a maior parte da carreira no Futebol Clube Lusitanos time de Andorra que tem grande influencia portuguesa, onde atuou de 2006 até 2019.

Luís dos Reis começou sua carreira nas divisões inferiores de Portugal, jogando na 3 divisão e 4 divisão nacional até sua transferência em fevereiro de 2006 para o futebol andorrenho. É considerado um dos grandes ídolos do Clube Lusitano.

Seu ultimo clube na carreira foi o Penya Encarnada.

Artilharia 
Liga Nacional de Futbol (2013/2014) 13 gols

Títulos
 Lliga Nacional de Futbol (2) - 2011/2012, 2012/2013 
 Supercopa de Andorra - (2) - 2012, 2013

Referências
 http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=151700&epoca_id=0 (em português)
Futebolistas de Portugal
Naturais de Penafiel